Označení USS Theodore Roosevelt nesla na počest 26. amerického prezidenta Theodora Roosevelta v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Theodore Roosevelt (ID-1478), původně osobní parník z roku 1906 SS Theodore Roosevelt, který v letech 1918–1919 sloužil jako vojenská transportní loď
 USS Theodore Roosevelt (SSBN-600), raketonosná ponorka třídy George Washington sloužící v letech 1961–1982
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71), letadlová loď třídy Nimitz sloužící od roku 1986